Лас Умедадес има више значења:

 Лас Умедадес (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Умедадес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Умедадес (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Умедадес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Умедадес, Ла Умедад (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Умедадес (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Умедадес (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику